Каштру-Верде — португальська власна назва.

Топоніми

Каштру-Верде — муніципалітет
 Каштру-Верде (парафія)